Reid Venable Moran (1916-2010), botànic estatunidenc 
 Moran (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas